Masry ist der Familienname folgender Personen:

 Amir El-Masry (* 1990), britischer Filmschauspieler
 Ed Masry (1932–2005), US-amerikanischer Rechtsanwalt
 Ibrahim El-Masry (* 1989), ägyptischer Handballspieler
 Sama El Masry, ägyptische Filmproduzentin, Tänzerin und Schauspielerin